Detta är en lista över punksångare. En punksångare är en soloartist som sjunger punk eller en sångare i punkband.

A
{| class="wikitable" width="500px"
|---
!width="200px"| Namn !! Band
|---
| Sören Alexandersson || Tatuerade Snutkukar
|-
| GG Allin || Murder Junkies
|-
| Pelle Almgren || Warheads
|-
| Mikael Alonzo || KSMBStockholms Negrer
|-
| Johan Anttila || Radioaktiva Räker
|-
| Tim Armstrong || Rancid
|-
|-
|}

B
{| class="wikitable" width="500px"
|---
!width="200px"| Namn !! Band
|---
| Karl Backman || The Vectors
|-
| Chris Bailey || The Saints
|-
| Nico Bergling || Nisses Nötter
|-
| Jello Biafra || Dead Kennedys
|-
| Wattie Buchan || The Exploited
|-
|}

C
{| class="wikitable" width="500px"
|---
!width="200px"| Namn !! Band
|---
| Joey Cape || Lagwagon
|-
| Nick Cash || 999
|-
| Chris #2 || Anti-Flag
|-
| Ann Carlberger || Pink Champagne
|}

D
{| class="wikitable" width="500px"
|---
!width="200px"| Namn !! Band
|---
| Brody Dalle || The Distillers, Spinnerette
|-
| Glenn Danzig || Misfits
|-
|}

E
{| class="wikitable" width="500px"
|---
!width="200px"| Namn !! Band
|---
|||
|-
|}

F
{| class="wikitable" width="500px"
|---
!width="200px"| Namn !! Band
|---
| Fjalle || Moderat Likvidation
|-
| Lars Frederiksen || Rancid
|-
|}

G
{| class="wikitable" width="500px"
|---
!width="200px"| Namn !! Band
|---
| Greg Graffin || Bad Religion
|-
| Per Granberg || Charta 77
|-
| Kajsa Grytt || Tant Strul
|}

H
{| class="wikitable" width="500px"
|---
!width="200px"| Namn !! Band
|---
| Kathleen Hanna || Bikini Kill
|-
| Charlie Harper || UK Subs
|-
| Kjell Hedberg || X-Rated
|-
| Henrik Hemsk || Grisen Skriker
|-
| Mart Hällgren || De Lyckliga Kompisarna, UBBA, Total Egon
|-
| Magnus Hedman || Greta Kassler, Bendel & Co., Kvalster
|-
| Penelope Houston || The Avengers

 

|}

J
{| class="wikitable" width="500px"
|---
!width="200px"| Namn !! Band
|---
| Johan Johansson || KSMB, Strindbergs, John Lenin
|-
| Micke "Ulke" Johansson || Strebers, Dia Psalma
|-
| Tomas Jonsson || Anti Cimex
|-
| Jögge || Mob 47
|-
| Mats Jönsson || Attentat
|-
|}

K
{| class="wikitable" width="500px"
|---
!width="200px"| Namn !! Band
|---
| Brendan Kelly || The Lawrence Arms
|-
| Knox || The Vibrators
|-
|}

L
{| class="wikitable" width="500px"
|---
!width="200px"| Namn !! Band
|---
| Dennis Lyxzén || AC4 Refused The (International) Noise Conspiracy
|-
|}

M
{| class="wikitable" width="500px"
|---
!width="200px"| Namn !! Band
|---
| Tobbe Malm || Varnagel
|-
| "Mensi" || Angelic Upstarts
|-
| Keith Morris || Circle Jerks
|-
| Kelvin "Cal" Morris || Discharge
|-
| Chris McCaughan || The Lawrence Arms
|-
|}

O
{| class="wikitable" width="500px"
|---
!width="200px"| Namn !! Band
|---
| Michael "Olga" Algar || Toy Dolls
|-
|}

P
{| class="wikitable" width="500px"
|---
!width="200px"| Namn !! Band
|---
| Pierre || Skumdum, Lastkaj 14
|-
| Bonni Pontén || Asta Kask, Cosa Nostra
|-
| Zluggo Pop || Bizex-B
|-
| Jimmy Pursey || Sham 69
|-
|}

R
{| class="wikitable" width="500px"
|---
!width="200px"| Namn !! Band
|---
| Joey Ramone || Ramones
|-
| Henry Rollins || Black Flag
|-
| Johnny Rotten || Sex Pistols, Public Image Ltd
|-
|}

S
{| class="wikitable" width="500px"
|---
!width="200px"| Namn !! Band
|---
| Curre Sandgren || Rolands Gosskör, Coca Carola, Den sista leken
|-
| David Sandström || Final Exit
|-
| Justin Sane || Anti-Flag
|-
| Siouxsie Sioux || Siouxsie & the Banshees, The Creatures
|-
| Joe Strummer || The Clash
|-
|}

T
{| class="wikitable" width="500px"
|---
!width="200px"| Namn !! Band
|---
| Stry Terrarie || Kriminella Gitarrer, Garbochock
|-
| Joakim Thåström || Ebba Grön, Imperiet, Peace love and Pitbulls, Thåström
|-
| Jefferson "Stinky" Turner || Cockney Rejects
|-
|}

Alfabetiska listor
Listor över personer
Listor över musiker